Petri Kokko ist der Name folgender Personen:

*Petri Kokko (Bahnsportler), finnischer Speedwayfahrer 
Petri Kokko (Eiskunstläufer) (* 1966), finnischer Eiskunstläufer
Petri Kokko (Eishockeyspieler) (* 1975), finnischer Eishockeyspieler